Плоцк:

 Плоцк — город в Мазовецком воеводстве Польши.
 Плоцк — село, относится к Арцизскому району Одесской области Украины.